Alfonso Bendi (1976) – pallavolista italiano
Bendi – antica divinità tracia